Маселшел има више значења:
 Округ Маселшел (Монтана)
 Маселшел (Монтана)